Гран-при Аргентины 1998 года — третий этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1998 года. Прошёл на трассе Буэнос-Айрес, Аргентина. Соревнования состоялись 12 апреля 1998 года.

Квалификация

Гонка 

|}

 Лучший круг: Александр Вурц 1:28,179
 Лидирование: Дэвид Култхард 1—4, Михаэль Шумахер 5—28 and 43—72, Мика Хаккинен 29—42.

Положение после Гран-при 
Личный зачёт
 1 Мика Хаккинен — McLaren-Mercedes — 26
 2 Михаэль Шумахер — Ferrari — 14
 3 Дэвид Култхард — McLaren-Mercedes — 13
 4 Эдди Ирвайн — Ferrari — 7
 5= Хайнц-Харальд Френтцен — Williams-Mecachrome — 6
 5= Александр Вурц — Benetton-Playlife — 6
 7= Жан Алези — Sauber-Petronas — 2
 7= Жак Вильнёв — Williams-Mecachrome — 2
 9= Джонни Херберт — Sauber-Petronas — 1
 9= Джанкарло Физикелла — Benetton-Playlife — 1

Кубок конструкторов
 1 McLaren-Mercedes — 39
 2 Ferrari — 21
 3 Williams-Mecachrome — 8
 4 Benetton-Playlife — 7
 5 Sauber-Petronas — 3

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Аргентины